Mount Vernon je název míst odvozený na počest anglického viceadmirála Edwarda Vernona (1684–1757). Poprvé byl použit pro Mount Vernon, dům George Washingtona, prvního prezidenta Spojených států, ve Virginii. Odkazuje však i na mnoho dalších míst po celém světě, z nichž některá se vztahují k samotnému Vernonovi, jiná k Washingtonově sídle. Výjimkou je anglicismus pro řecké pohoří Verno:

Austrálie 
 Mount Vernon (Nový Jižní Wales) – předměstí Sydney

Kanada 
 Mount Vernon – čtvrť v Brant (Ontario)
 Mount Vernon – čtvrť v Malahide (Ontario)

Řecko 
 Mount Vernon – poangličtěný název nejvyššího vrcholku pohoří Verno

Singapur 
 Mount Vernon (Singapur)

Spojené království 
 Mount Vernon Hospital – v severním Londýně
 Mount Vernon (Belfast)
 Mount Vernon (Glasgow)
 Mount Vernon (Thurso) – v Caithness

Spojené státy americké 

 Mount Vernon (Alabama)

 Mount Vernon (Arkansas)
 Mount Vernon Township (Benton County, Arkansas)
 Mount Vernon Township (Faulkner County, Arkansas)

 Mount Vernon (Georgie)

 Mount Vernon (Illinois)
 Mount Vernon Township (Jefferson County, Illinois)

 Mount Vernon (Indiana)

 Mount Vernon (Iowa)
 Mount Vernon Township (Cerro Gordo County, Iowa)
 Mount Vernon Township (Black Hawk County, Iowa)

 Mount Vernon (Kentucky)

 Mount Vernon (Maine)

 Mount Vernon (Maryland) – v Somerset County
 Mount Vernon (Baltimore) – čtvrť v Marylandu

 Mount Vernon Township (Winona County, Minnesota)

 Mount Vernon (Missouri)
 Mount Vernon Township (Lawrence County, Missouri)

 Mont Vernon (New Hampshire) – pozor na mírný rozdíl v pravopisu

 Mount Vernon (New York) – město ve Westchester County
 Mount Vernon (Erie County, New York) – osada

 Mount Vernon (Ohio)

 Mount Vernon (Oregon)

 Mount Vernon (Jižní Dakota)
 Mount Vernon Township (Davison County, Jižní Dakota)

 Mount Vernon (Texas)

 Mount Vernon (Virginie)
 Mount Vernon – domov George Washingtona

 Mount Vernon (Washington)

 Mount Vernon Square ve Washingtonu D.C.
 Mount Vernon Square (WMATA station) – zastávka žluté a zelené linky metra ve Washingtonu
 Mount Vernon Campus Univerzity George Washingtona ve Washingtonu, D.C.

 Mt. Vernon (Západní Virginie)

 Mount Vernon (Wisconsin)

Reference

Související články 
 Mount Vernon Township (rozcestník)
 USS Mount Vernon – několik plavidel U.S. Navy
 Mount Vernon High School (rozcestník) – několik škol

Rozcestníky - místopisné jméno